Gest, terme que s'utilitza per referir-se a accions fetes amb el cos o una part d'ell
 Gest
Gest també pot ser un cognom
 Gest (cognom)
GEST també pot fer referència a un arxiu en línia popular, GEST Songs of Newfoundland and Labrador: Vegeu: 
 Música de Terranova i Labrador